

Patronyme 

 Benoît Mandelbrot, (1924 - 2010), mathématicien franco-américain, a fait  connaître l'ensemble de Mandelbrot et les fractales.
 Szolem Mandelbrojt, (1899 - 1983), mathématicien, oncle de Benoît Mandelbrot.
 Tilly Mandelbrot, née en 1994, actrice française.

Astronomie 
 (27500) Mandelbrot, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé en l'honneur de Benoît Mandelbrot.

Cuisine 
 Le mandelbrot, biscuit originaire de la cuisine juive ashkénaze.
Patronyme juif